Paul Zakharovna Bogatirenko (), née à Tchernigov, dans l'Empire russe et actuellement en Ukraine, le  et morte à Moscou le , est une actrice dramatique soviétique, aussi professeur d'art dramatique.

Biographie 

Paul Bogatirenko sort diplômée en 1930 du département d'art dramatique de l'Académie russe des arts du théâtre à Moscou. En , elle est admise au Théâtre Maly et y travaille jusqu'au .

De 1960 à 1976, elle enseigne à la Haute école théâtrale M. S. Chtchepkine.

Elle se marie avec , comédien au Théâtre Maly.

Morte en 1979, Paul Bogatirenko est inhumée au cimetière de Novodevitchi à Moscou.

Notes et références

Liens externes 
 
  « Paul Bogatirenko » sur le site du Théâtre Maly
 

Actrice soviétique
Pédagogue russe
Naissance en septembre 1907
Naissance dans le gouvernement de Tchernigov
Naissance à Tchernihiv
Décès en mai 1979
Décès à Moscou
Décès à 71 ans
Personnalité inhumée au cimetière de Novodevitchi
Décès en RSFS de Russie